Csehország
 Roudnice, település a Hradec Králové-i járásban
 Roudnice nad Labem, település a Litoměřicei járásban
 Roudnice, Jestřabí v Krkonoších településrésze a Semilyi járásban